Der Begriff Ägypterevangelium bezeichnet zwei verschiedene apokryphe Schriften:

 das Griechische Ägypterevangelium, das nur in wenigen Zitatfragmenten bei Clemens von Alexandria und Origenes überliefert ist
 das gnostische Koptische Ägypterevangelium, das in zwei Varianten in koptischer Sprache in den Nag-Hammadi-Schriften überliefert ist